Mosebacke kan syfta på:

 Mosebacke torg – ett berg, ett torg och ett kvarter i Stockholm
Mosebacke brand 1857 – en brand på nordöstra Södermalm i Stockholm 1857
 Mosebacketeatern – en tidigare teaterlokal vid Mosebacke, intill Södra Teatern 1887–1938/1939
 Mosebacke Etablissement – ett nöjesställe i Södra Teaterns hus vid Mosebacke torg på Södermalm i Stockholm 2014–
 Mosebacke vattentorn – en vattenverksanläggning vid Mosebacke Torg på Södermalm i Stockholm 1896–
 Mosebacke, Norrtälje – en stadsdel i Norrtälje
 Mosebacke Monarki – ett humoristiskt radioprogram som började sändas av Sveriges Radio 1958